ollekebolleke (dichtvorm), de plezierdichtvorm.
 ollekebolleke (kinderversje), het gelijknamige kinderversje.